Die Saison 2017/18 war die 28. Spielzeit der Bundesliga, offiziell Allianz Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball. Die Saison begann am 2. September 2017 und endete mit dem letzten Spieltag am 3. Juni 2018. Meister und Vizemeister qualifizieren sich für die UEFA Women’s Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen müssen.

Meister war erneut der VfL Wolfsburg vor dem Vizemeister FC Bayern München. Beide Mannschaften haben sich für die Saison 2018/19 der UEFA Women’s Champions League wieder qualifiziert. Der Neuling aus Köln und FF USV Jena stiegen in die 2. Bundesliga ab, während der Rückkehrer aus Bremen die Klasse halten konnte. Torschützenkönigin war Pernille Harder vom VfL Wolfsburg mit 17 Toren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Torschützenliste 
Stand: Saisonende

Zuschauertabelle

Die Meistermannschaft 

Hinweis: Während der Saison verließ Marie Dølvik Markussen (0/0) den Verein.

Spielstätten

Schiedsrichterinnen

Einzelnachweise 

2017/18
Bundesliga 2017/18 (Frauen)